Remete, magányosan élő, vallásos személy 

Földrajz
 Horvátország
 Zágrábremete vagy Máriaremete, Zágráb melletti pálos kolostor
 Magyarország
 Dunaremete, település Győr-Moson-Sopron megyében
 Remeteszőlős, település Pest megyében

 Gyergyóremete (románul Remetea), település Hargita megyében
 Kővárremete (románul Remetea Chioarului), település Máramaros megyében
 Magyarremete (románul Remetea), település Bihar megyében
 Németremete (románul Remetea Mică), település Temes megyében
 Nyárádremete (románul Eremitu), település Maros megyében
 Ompolyremete (románul Remetea), település Fehér megyében
 Pálosremete (románul Remeți), telelpülés Máramaros megyében
 Pogányosremete (románul Remetea-Pogănici), település Krassó-Szörény megyében
 Remete (románul Râmeț), település Fehér megyében
 Temesremete (románul Remetea Mare), település Temes megyében
 Szlovákia
 Jeszenőremete (szlovákul: Vyšné Remety), település a Kassai kerület Szobránci járásában
 Poprádremete (szlovákul Mníšek nad Popradom), település az Eperjesi kerület Ólublói járásában
 Remetevasgyár (szlovákul Remetské Hámre), település a Kassai kerület Szobránci járásában
 Sárosremete (szlovákul Mníšek nad Popradom), település az Eperjesi kerület Ólublói járásában
 Szepesremete (szlovákul Blatné Remety), község a Kassai kerület Szobránci járásában

 Alsóremete (ukránul Нижні Ремети [Nizsnyi Remeti]) a Beregszászi járásban
 Felsőremete (ukránul Верхні Ремети [Verhnyi Remeti]) a Beregszászi járásban
 Turjaremete (ukránul Тур'ї Ремети [Turji Remeti]) az Ungvári járásban